Romjularia är ett släkte av lavar. Romjularia ingår i familjen Lecideaceae, ordningen Lecideales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Romjularia